Hans Besser ist der Name folgender Personen:

* Hans Besser (Maler), deutscher Maler
 Hans Besser (Schachspieler) (1935–2002), deutscher Schachspieler